

Localités 
En Norvège :
 Husøy (Senja), une localité/île au large de Senja dans la municipalité de Lenvik.
 Husøy (Træna), le centre de la municipalité de Træna. 
 Husøy (Tønsberg), une île au large de la municipalité de Tønsberg.